Gminy w USA:
 Fancy Creek (ang. Fancy Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Fancy Creek (ang. Fancy Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Riley